La Menace des Krostons, de son titre original Les Krostons, est la première histoire de la série Les Krostons de Arthur Piroton et Paul Deliège. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis en album en 1972.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire des Krostons
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1968
Histoire publiée pour la première fois en 1969
Album de bande dessinée sorti en 1972
Album Dupuis